Maggi může být:

 Maggi – tekuté dochucovadlo (kořenící směs)
 Maggi (značka) – registrovaná obchodní známka společnosti Nestlé
 Maggi (ježibaba) – postava z televizní pohádky Strach má velké oči (1980) ztělesněná Ivou Janžurovou

příjmení
 Baldassare Maggi (~1550 –1619), italský architekt, který působil v jižních Čechách
 Giacomo Antonio de Maggi (asi 1651–1706), italský barokní stavitel, působil zejména v jižních Čechách
 Julius Maggi (1846–1912), plným jménem Julius Michael Johannes Maggi, autor a výrobce dochucovadel a instantních polévek
 Maurren Higa Maggi (* 1976), brazilská atletka

Reference

Externí odkazy